У́лица Па́мяти Геро́ев — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Памяти Героев — улица в Красноярске

Украина 

 Улица Памяти Героев — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Улица Памяти Героев — улица в Светловодске Кировоградской области

См. также 

 Улица Героев